Iowa je razdeljena v 99 okrožij.

Številka okrožja je enaka številki okrožja na drugem zemljevidu na desni, ki označuje položaj okrožja v Iowi. Te številke so uporabljene le za indentifikacijo in nimajo kakršnegakoli drugega pomena.

<TD>

Glej tudi 
 Seznam etimologije imen okrožij Iowe

Iowa